In der Saison 2009 der Schweizer Nationalliga A im Schach lieferten sich der Titelverteidiger SG Zürich und die Schachfreunde Reichenstein erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das die Zürcher durch den Sieg im direkten Vergleich in der letzten Runde zu ihren Gunsten entschieden.

Aus der Nationalliga B waren der Club d’Echecs de Genève und der SC Bodan aufgestiegen. Während Genève den Klassenerhalt erreichte, musste Bodan zusammen mit dem SK Mendrisio direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2009.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2009